Романовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Романовская волость (Новоград-Волынский уезд) — в составе Волынской губернии
 Романовская волость (Сокольский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Романовская волость (Мариупольский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Романовская волость (Медынский уезд) — в составе Калужской губернии
 Романовская волость (Сквирский уезд) — в составе Киевской губернии
 Романовская волость (Слуцкий уезд) — в составе Минской губернии
 Романовская волость (Горецкий уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Романовская волость (Оренбургский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Романовская волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии
 Романовская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Романовская волость (Бердянский уезд) — в составе Таврической губернии
 Романовская волость (Липецкий уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Романовская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии
 Романовская волость (Бийский уезд) — в составе Томской губернии
 Романовская волость (Каинский уезд) — в составе Томской губернии
 Романовская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии
 Романовская волость (Мглинский уезд) — в составе Черниговской губернии